John Savage peut se référer à plusieurs personnes :

 John Savage († 1491), un chevalier de la Jarretière ;
 John Savage ( Rivers) (1603-1654), homme politique anglais ;
 John Savage (né en 1949), un acteur américain ;
 John Savage (1932-2003), le premier ministre de la Nouvelle-Écosse de 1993 à 1997 ;
 John Savage, un footballeur anglais de la fin du  ;
 John « Jack » Savage (né en 1929), un footballeur anglais.

Voir aussi 
 Jon Savage